Беллуно — город в Италии.
 Беллуно — провинция в Италии.